FAB est un sigle qui peut désigner : 
 Franco à bord, en comptabilité nationale française ;
 Fédération américaine de backgammon ;
 Força Aérea Brasileira, la Force aérienne brésilienne ;
 Fuerza Aérea Boliviana, les Forces aériennes de Bolivie ;
 Functional Airspace Block (en français, bloc d'espace aérien fonctionnel), en gestion du trafic aérien ;
 Fabrique d'automobile belge (1912-1914) ;
 Fédération apicole belge ;
 First Abu Dhabi Bank ;
 Fédération algérienne de badminton ;
 Floatting Action Button, un composant du Material Design de Google ;
 Fragment antigen binding, en immunologie, la région d'un anticorps liée à l'antigène.

FAB est un code qui peut désigner : 
 First Air, une compagnie aérienne canadienne selon le code OACI ;
 , au Royaume-Uni, selon le Code AITA.

FAB ou Fab est une abréviation qui peut signifier 
 fabricant ou fabrication, sur la notice d'un objet ;
 Fédération royale des sociétés d'architectes de Belgique.
 Forces armées béninoises